Dadaistisches Manifest steht für: 

 Dadaistisches Manifest (Ball), erstes dadaistisches Manifest von Hugo Ball aus dem Jahre 1916
 Dadaistisches Manifest (Huelsenbeck), ein Manifest von Richard Huelsenbeck aus dem Jahre 1918
 Dadaistisches Manifest (Tzara), ein Manifest von Tristan Tzara aus dem Jahre 1918